Roman Wysocki (koszykarz)
 Roman Wysocki (historyk)